Eporedorix war der Name folgender Personen:

 Eporedorix (Tosioper), Tetrarch der galatischen Tosioper um 86 v. Chr.
 Eporedorix (Führer der Haeduer um 60 v. Chr.), Führer der Haeduer im Krieg mit den Sequanern um 60 v. Chr.
 Eporedorix, Haeduer, der im Gallischen Krieg um 52 v. Chr. zeitweise von Caesar abfiel